Колонија Емансипасион има више значења:

 Колонија Емансипасион, Борунда (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Колонија Емансипасион (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Колонија Емансипасион (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику